Оса може бити:

 Оса (инсект)
 Оса (град), град у Русији у Пермском крају
 Оса (планина), планина у Грчкој
 Оса (стрип), личност из стрипа

Види још 
 Оса ротације
 Обавештајно-сигурносна агенција Босне и Херцеговине (ОСА-БиХ)